

Onomastica 
 Boos – variante del nome proprio Boaz

Persone 
 Carl Boos (1806-1883), architetto tedesco

Geografia

Francia 
 Boos – comune del dipartimento delle Landes (Aquitania)
 Boos – comune del dipartimento della Senna Marittima (Alta Normandia)

Germania 
 Boos – comune del circondario della Bassa Algovia (Baviera)
 Boos – comune del circondario rurale di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Boos – comune del circondario rurale di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Boos – frazione della città tedesca di Kemberg